Гатка: 

 Гатка — боевое искусство Пенджаба.
 Гатка — как правило, деревянное сооружение, установленное в воде для ловли рыбы.

Населённые пункты

Россия 
 Гатка — село, Советско-Гаванский район, Хабаровский край
 Гатка — село, Новозыбковский район, Брянская область

Украина 
 Гатка — село, Бурынский район, Сумская область.
 Гатка — село, Лебединский район, Сумская область, село ликвидировано в 2000 году.

Реки 
 Гатка — река в Львовской области Украины и в Подкарпатском воеводстве Польши.